Nacionalna oslobodilačka fronta
National Labor Federation in Eretz-Israel, nacionalni sindikat u Izraelu
Nelaktozni fermentor, vrsta bakterije koja se množi u Sorbitol-MacConkeyevom agaru
Nuclear Liabilities Fund, fond vlade Ujedinjenog Kraljevstva za novčarenje dugoročnih trošaka povlačenja iz uporabe nuklearnih postrojenja